Кандым — газоконденсатное месторождение Узбекистана, расположенное в западной части Бухарской области. Открыто в 1980 году. Месторождение относится к Бухаро-Хивинскому нефтегазоносному району. Кандым входит в нефтяной проект Кандым-Хаузак-Шады.

Газоносность установлена в юрских отложениях. Начальные запасы природного газа составляют 202 млрд м³, а нефти — 6 млн тонн.

Операторами месторождения являются Российская нефтяная компания Лукойл (90 %) и 10 % у Узбекистанской нефтяной компании Узбекнефтегаз.

Ссылки 
 

Газовые месторождения Узбекистана
Лукойл